Jeziora w Polsce i na Białorusi

Polska 
Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) w Polsce znajdują się 23 jeziora o nazwie Jezioro Długie, jak również 28 jezior o nazwie Długie Jezioro.

 Jezioro Długie – jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w woj. lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Sulęcin
 Jezioro Długie – jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w woj. lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Bledzew
 Jezioro Długie – jezioro na Pojezierzu Myśliborskim
 Jezioro Długie – jezioro na Pojezierzu Suwalskim
 Jezioro Długie (Puszcza Koszalińska)
 Jezioro Długie – jezioro w Olsztynie
 Jezioro Długie – jezioro w Poleskim Parku Narodowym
 Jezioro Długie (niem. Langers See) – jezioro o powierzchni 14,87 ha, leżące na północ od wsi Niebrzydowo Wielkie (woj. warmińsko-mazurskie)
 Jezioro Długie – jezioro na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim
 Jezioro Długie – jezioro w otulinie Zaborskiego Parku Krajobrazowego
 Jezioro Długie – jezioro województwie wielkopolskim, w gminie Drawsko, na terenie Puszczy Noteckiej
 Jezioro Długie – jezioro na Pojezierzu Poznańskim w gminie Kwilcz
 Jezioro Długie – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim w gminie Kościerzyna
 Jezioro Długie – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim w gminie Sierakowice
 Jezioro Długie – jezioro na Pojezierzu Litewskim
 Jezioro Długie – jezioro na Wysoczyźnie Polanowskiej, położone w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Jezioro Długie – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, położone w woj. wielkopolskim, w gminie Trzcianka
 Jezioro Długie – jezioro na Równinie Drawskiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Ińsko
 Jezioro Długie – jezioro na Równinie Nowogardzkiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Maszewo
 Jezioro Długie – jezioro w gminie Płaska, w powiecie augustowskim, w woj. podlaskim oraz w rejonie grodzieńskim na Białorusi
 Jezioro Długie – jezioro na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim
 Jezioro Długie – jezioro w Polsce w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Miłki
 Jezioro Długie – jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w gminie Bledzew
 Jezioro Długie – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim
 Jezioro Długie – jezioro na terenie Rzepina, na Równina Torzymskiej

Długie 
Nazwa Długie używana jest też jako nazwa oboczna dla jezior:
 Jezioro Długie – nazwa alternatywna jeziora Dołgie na Pojezierze Myśliborskie –wsp. geogr. 53°00’22” N, 14°37’37” E

Inne 
 Jezioro Długie Augustowskie – jezioro w powiecie augustowskim
 Jezioro Wielkie Długie – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim w gminie Kościerzyna

Białoruś 
 Jezioro Długie – jezioro na Białorusi w obwodzie witebskim, rejonie brasławskim
 Jezioro Dołhe – jezioro na Białorusi w obwodzie witebskim, rejonie głębockim

Zobacz też 
 Długie Jezioro

Przypisy 
 
}}